Du Maurier ist der Nachname folgender Personen:
 Benjamin Aubery du Maurier (1566–1636), hugenottischer Staatsmann, französischer Botschafter in den Niederlanden
 George du Maurier (1834–1896), Britischer Autor
 Sir Gerald du Maurier (1873–1934), Britischer Schauspieler, Sohn von George
 Daphne du Maurier (1907–1989), Britische Autorin, Tochter von Sir Gerald

Du Maurier kann sich außerdem beziehen auf:
 du Maurier (Zigarette), eine kanadische Zigarettenmarke
 Du Maurier Classic, eine Golfveranstaltung, ursprünglich  du Maurier Classic genannt
 Du Maurier Stadium – Tennisstadion in Montreal